Mann – rzeka w Australii
 (8382) Mann – planetoida
 Mann – amerykański raper oraz autor tekstów piosenek
 Mann – indyjski, bollywodzki film

Ludzie o nazwisku Mann 
 Aimee Mann – amerykańska gitarzystka
 Anthony Mann – amerykański reżyser filmowy, producent i aktor
 Erika Mann – aktorka i pisarka niemiecka, córka Thomasa
 Franciszka Mann – polska tancerka
 Heinrich Mann – niemiecki pisarz, brat Thomasa
 Klaus Mann – niemiecki pisarz, syn Thomasa
 Kazimierz Mann – polski artysta plastyk, brat Romana i Tadeusza, ojciec Wojciecha
 Murray Gell-Mann – amerykański fizyk, laureat nagrody Nobla z fizyki
 Merlin Mann – amerykański publicysta i blogger
 Michael Mann (strona ujednoznaczniająca)
 Roman Mann – polski scenograf filmowy, brat Kazimierza i Tadeusza
 Tadeusz Mann (Thaddeus Mann) – polski biochemik, brat Kazimierza i Romana
 Thomas Mann – prozaik i eseista niemiecki, laureat literackiej Nagrody Nobla, brat Heinricha, ojciec Klausa i Eriki
 Thomas Mann – amerykański aktor filmowy
 Wojciech Mann – polski dziennikarz radiowy, syn Kazimierza

Zobacz też 
 Manfred Mann – brytyjski R&B zespół muzyczny
 V-Mann – rodzaj agenta policyjnego w Niemczech